Зигфрид Людвик Шолтысик (, 24 октября 1942, Трокенберг, Верхняя Силезия) — польский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал, в частности, за клубы «Гурник» (Забже) и «Валансьен», а также национальную сборную Польши.

Клубная карьера 
Воспитанник школы нижнелигового футбольного клуба «Зрыв» (Хожув). В команде провёл пять сезонов до 1961 года.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Гурник» (Забже), к составу которого присоединился в 1962 году. Сыграл за команду из города Забже следующие двенадцать сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведённого в составе «Гурника», был основным игроком команды, является одним из лучших бомбардиров клуба за всю его историю (124 голов за клуб, из них 91 в высшем дивизионе польского футбола). За время выступлений в команде стал семикратным чемпионом Польши по футболу (из них пять раз, подряд — с 1963 по 1967 год), шестикратным обладателем Кубка Польши по футболу (из них пять раз подряд — с 1968 по 1972 год), вместе с командой дошёл до финала Кубка обладателей кубков УЕФА 1969/70.

В течение 1974—1975 годов защищал цвета команды клуба «Валансьен».

В 1975 году вернулся в клуб «Гурник» (Забже). На этот раз провёл в составе его команды три сезона. Вернувшись в состав «Гурника» также продолжал выходить на поле в основном составе команды.

В 1978 году выступал за нижнелиговый канадский клуб «Фолконз» (Торонто).

Продолжил профессиональную игровую карьеру в клубе «Конкордия» (Кнуров), за команду которого выступал на протяжении 1979—1983 годов.

После окончания выступлений на родине уехал в Германию, где выступал за нижнелиговые клубы «Айнтрахт» (Гамм) и СФА «Бокум-Хефель». Закончил карьеру игрока в 1990 году.

Выступления за сборную 
В 1963 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Польши. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 10 лет, провёл в форме главной команды страны 46 матчей и забил 10 голов.

В составе сборной был участником Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, где вместе со сборной стал олимпийским чемпионом.

Достижения 
 «Гурник» (Забже)
 Чемпион Польши (7): 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1970/71, 1971/72
 Обладатель Кубка Польши (6): 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972

 Польша
 Олимпийский чемпион: 1972

Литература 
 Andrzej Gowarzewski, Joachim Waloszek, Górnik Zabrze. 50 lat prawdziwej historii (1948—1998), Катовице 1998 (6. часть цыкла «Kolekcja klubów»)

Ссылки 
 Статистика виступлений на сайте national-football-teams.com
 Profile at 90 Minut

Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Польши
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Гурник» Забже
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Торонто Фэлконс» (1975—1982)